Іван Дрогойовський (єпископ)
 Іван Дрогойовський (сяноцький каштелян)
 Іван Дрогойовський (чернігівський каштелян)

Дрогойовські